Хосе́ Альбе́рто Родри́гес Чукуан (, ) — мексикано-американский рестлер, промоутер рестлинга, комментатор и мастер смешанных единоборств, в настоящее время работающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) в качестве комментатора. В рестлинге он наиболее известен по выступлениям в WWE под именем Альберто Дель Рио и Impact Wrestling под именем Альберто Эль Патрон.

До работы в WWE Родригес выступал под именем Дос Карас-младший как мастер смешанных единоборств и лучадор в основном в Мексике и Японии, добившись успеха в Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), выиграв однажды титул чемпиона мира CMLL в тяжёлом весе. В 2009 году Родригес подписал контракт с WWE и в следующем году дебютировал в основном ростере под именем Альберто Дель Рио. В WWE он стал первым в истории WWE чемпионом мира, уроженцем Мексики, выиграв по два раза титул чемпиона WWE и титул чемпиона мира в тяжелом весе. Он также выиграл «Королевскую битву» в 2011 году и матч Money in the Bank в 2011 году, став единственным рестлером, выигравшим оба матча в один календарный год.

Родригес покинул WWE в 2014 году и выступал под именем Альберто Эль Патрон в других промоушенах, таких как Lucha Libre AAA Worldwide (AAA), Ring of Honor (ROH), Lucha Underground, японских и пуэрто-риканских промоушенах, а также в различных независимых промоушенах США. В ААА он один раз выиграл титул мега-чемпиона ААА. Он вернулся в WWE в 2015 году, дважды выиграв титул чемпиона Соединенных Штатов, а в 2016 году вновь ушел. Впоследствии он подписал контракт с Impact Wrestling и завоевал титул чемпиона мира Impact на Slammiversary XV.

Ранняя жизнь 
Альберто родился в Сан-Луис Потоси в семье известных лучадоров, он сын Дос Караса и племянник Миль Макараса. Он окончил университет в том же городе, получив образование в области архитектуры. После этого как член династии лучадоров, Альберто решил заняться греко-римской борьбой под руководством Леонеля Колесни и Хуана Фернандеса. Это позволило ему получить место в юношеской сборной по борьбе, в составе которой он смог завоевать несколько наград. Вскоре в 1997 году, он уже побеждает на юниорском чемпионате по борьбе в Чехии. Он также выиграл соревнование по борьбе на играх Центральной Америки и Карибского бассейна в его весовой категории, и три раза завоёвывал золотую медаль на Панамериканских играх. Родригес мог попасть на Олимпийские игры в 2000 году, но из-за проблем с финансированием Мексика не послала свою команду в том году.

Карьера в реслинге

Карьера в смешанных единоборствах 
Альберто Дель Рио, выступая под именем Дос Карас Хуниор, дебютировал в 2000 году в поединках MMA. Одним из наиболее известных противников Альберто стал Мирко Филипович, которому Дель Рио проиграл за 46 секунд, получив удар в голову: по словам Альберто, он очнулся только в раздевалке и не помнил, что произошло после удара.

С 11 октября 2016 года по 20 июля 2017 года Дель Рио занимал пост президента организации MMA Combate Americas, не обладая реальными полномочиями и занимаясь в основном продвижением MMA в средствах массовой информации Мексики. Альберто ушёл с поста, вернувшись в реслинг, а 9 июля 2019 года объявил, что проведёт осенью поединок против Тито Ортиса. Поединок в итоге состоялся 7 декабря 2019 года и закончился поражением Дос Караса Хуниора.

Рекорд 

|-
|Поражение
|align=center|9-6
|Тито Ортис
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Combate Americas 51: Tito vs. Alberto
|
|align=center|1
|align=center|3:10
|Мак-Аллен, Техас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-5
|Ямамото Ханси
|TKO (удары руками)
|Cage of Combat 4: Spanish Bombs
|
|align=center|2
|align=center|2:47
|Мадрид, Испания
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
|Артур Барт
|KO (удар в голову)
|Cage of Combat 3: San Vale Todo
|
|align=center|1
|align=center|3:51
|Торреон, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|8-4
|Тосиюки Мория
|Удушающий приём (ущемление шеи)
|COC I: Cage of Combat I
|
|align=center|1
|align=center|3:17
|Веракрус, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|7-4
|Игнасио Лагуна
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Berkman MMA Promotions I
|
|align=center|2
|align=center|2:36
|Мехико, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|6-4
|Хато Киёси
|Удушающий приём (удушение сзади)
|MMA Xtreme 17
|
|align=center|2
|align=center|2:31
|Гондурас
|
|-
|Победа
|align=center|5-4
|Жуан Туа
|Удушающий приём (гильотина)
|MMA Xtreme 14
|
|align=center|1
|align=center|2:41
|Гондурас
|
|-
|Победа
|align=center|4-4
|Джордж Кинг
|Удушающий приём (удушение сзади)
|VFX: Vale Tudo
|
|align=center|1
|align=center|4:00
|Тлауак, Мексика
|
|-
|Поражение
|align=center|3-4
|Кадзухиро Накамура
|Единогласное решение
|Pride 27
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Осака, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
|Мирко «Кро Коп» Филипович
|KO (удар в голову)
|Pride Bushido 1
|
|align=center|1
|align=center|0:46
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
|Брэд Колер
|Удушающий приём (ущемление плеча)
|Deep: 12th Impact
|
|align=center|1
|align=center|1:25
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
|Хироюки Ито
|DQ (касание канатов)
|Deep: 9th Impact
|
|align=center|1
|align=center|3:21
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Тацуаки Накано
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Deep: 6th Impact
|
|align=center|1
|align=center|4:05
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center| 1-1
|Кэнго Ватанабэ
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Deep: 4th Impact
|
|align=center|2
|align=center|3:52
|Нагоя, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Кэнго Ватанабэ
|TKO (перелом руки)
|Deep: 2nd Impact
|
|align=center|1
|align=center|0:50
|Йокогама, Япония
|

Титулы и достижения

Реслинг 

 Consejo Mundial de Lucha Libre
 CMLL World Heavyweight Championship (1 раз)
 Copa Jr. (2006)
 Impact Wrestling/Global Force Wrestling
 Глобальный чемпион GFW (1 раз)
 Объединённый чемпион GFW в тяжёлом весе (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его под номером № 6 среди 500 реслеров PWI 500 в 2011
 World Wrestling Entertainment/WWE
 Победитель «Королевской битвы» (2011)
 Победитель Money in the Bank от Raw (2011)
 Чемпион WWE (2 раза)
 Чемпион мира в тяжёлом весе (2 раза)
 Чемпион Соединённых Штатов WWE (2 раза)
 Wrestling Observer Newsletter
 Лучший гиммик (2010)

Luchas de Apuestas

Примечания

Ссылки 
 
  Профиль Альберто Дель Рио на сайте Cagematch.net
  Профиль Альберто Дель Рио на сайте Wrestlingdata.com
  Профиль Альберто Дель Рио на сайте Internet Wrestling Database

Архитекторы Мексики
Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры Мексики